Großsteingrab Myregård steht für:

 Großsteingrab Myregård 1
 Großsteingrab Myregård 2
 Großsteingrab Myregård 3